

Personen 
Schroeder is een van oorsprong Duitse familienaam met de betekenis "snijder".
Aaron Schroeder (1926-2009), Amerikaans songwriter, componist en uitgever
Albert D. Schroeder (1911-2006), Amerikaans Jehova's getuige
Andreas Schroeder (1946), Canadees dichter en schrijver
Barbet Schroeder (1941) Frans-Zwitsers filmregisseur en producer
Bill Schroeder (1971), Amerikaans footballspeler
Bill Schroeder (1958), Amerikaans honkbalspeler
Carly Schroeder (1990), Amerikaans actrice
Doris Schroeder ((1893-1981), Amerikaans scriptschrijver
Dorsey Schroeder (1953), Amerikaans coureur
Edward Schroeder (1911-2005), Amerikaans schaatser
Georges Schroeder (1950), Belgisch atleet
Gerald Schroeder, Israëlisch kosmoloog en kernfysicus
Jacobus Ludovicus Conradus Schroeder van der Kolk (1797-1862), Nederlands hoogleraar anatomie en fysiologie
Karl Schroeder (1962), Canadees auteur
Leopold von Schroeder (1851-1920), Baltisch-Duits indoloog
Louise Schroeder ((1887-1957), Duits politica
Mary M. Schroeder (1940), Amerikaans rechter
Michael Schroeder (1945), Amerikaans computerwetenschapper
Patricia Schroeder (1940), Amerikaans politica
Paul W. Schroeder, Amerikaans historicus
Rob Schroeder (1926-1989), Amerikaans coureur
Seaton Schroeder ((1849-1922), Amerikaans admiraal
Steve Schroeder, Amerikaans medische professor
Ted Schroeder, (1921-2006), Amerikaans tennisser
Vic Schroeder (1944), Canadees politicus
Wilhelm Schroeder, een pseudoniem van de Oostenrijkse muzikant Bill Leeb (1957)
William A. Schroeder (1921), Amerikaans componist en muziekpedagoog

Fictieve personen 
Schroeder (Peanuts), een personage uit de stripserie Peanuts
Leon von Schroeder, een personage uit de Yu-Gi-Oh-serie

Plaatsen 
Schroeder Township, Minnesota
Schroeder (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina

Overig 
Schroeder Race Cars, een Amerikaans racewagenbouwer
USS Schroeder (DD-501), een schip van de Amerikaanse marine

Zie ook 
 Schreuder (doorverwijspagina)
 Schröder (doorverwijspagina)